Этайо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сан-этайо. Занимает площадь 13,47 км². Население — 93 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры